Eerste divisie (1986/1987) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1986/1987.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w Holandii
1987 w Holandii